Сосајити Хил има више значења:
 Сосајити Хил (Њу Џерзи)
 Сосајити Хил (Јужна Каролина)